Наумбург () може да се отнася за:

Градове в Германия:
 Наумбург (Заале)
 Наумбург (Хесен)

Други
 Епископия Наумбург-Цайц